Броос:

 Броос — немецкое название города Орэштие в Румынии.
 Броос, Уго — бельгийский футболист.